Rakowiska peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Rakowiska, un village dans la voïvodie de Lublin
 Rakowiska, un village dans la voïvodie de Poméranie